Schuselka ist der Familienname folgender Personen

 Franz Schuselka (1811–1886), österreichischer Politiker
 Ida Schuselka-Brüning (1817–1903), deutsche Theaterschauspielerin